Con il nome di Southern League sono intese diverse leghe sportive:
Southern Football League: lega semiprofessionistica di calcio inglese
Southern League: lega minore del baseball USA
Southern League, lega inglese di hockey su ghiaccio, chiusa nel 1978